Molekulska formula -{C8H8O6}- se može odnositi na:

 4-Maleilacetoacetat
 Fumarilacetoacetat